

Pessoas
Marek Belka

Outros
The Belka - uma banda
Belka e Strelka - dois cães do programa espacial soviético

Desambiguação